Галлер (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Галлер, Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский врач, ботаник и поэт.
 Галлер, Альбрехт фон (1758—1823) — швейцарский ботаник, сын Альбрехта фон Галлера.
 Галлер, Бруно (род. 1946) — швейцарский футбольный арбитр международного класса.
 Галлер, Герман (1880—1950) — швейцарский скульптор.
 Галлер, Иван Владимирович — русский государственный деятель, губернатор Виленской, Волынской и Гродненской губерний.
 Галлер, Иоганн Евангелист (1825—1900) — австро-венгерский кардинал.
 Галлер, Карл Людвиг (1768—1854) — швейцарский государственный деятель, внук Альбрехта фон Галлера.
 Галлер, Константин Петрович (1845—1888) — русский композитор и педагог, музыкальный критик.
 Галлер, Лев Михайлович (1883—1950) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Галлер, Михаил (:de:Michael Haller (Kirchenmusiker); 1840—1915) — немецкий церковный композитор и музыкальный писатель.
 Галлер, Пётр Карлович (1858—1920) — русский врач.
 Галлер, Херманн — австрийский конькобежец.

См. также 
 Халлер